BPH steht für:
 Bachelor of Philosophy (B.Ph.), ein akademischer Grad im englischen Sprachraum
 Benigne Prostatahyperplasie (gutartige Vergrößerung der Prostata), siehe Prostatavergrößerung des Mannes und Gutartige Prostatavergrößerung des Hundes
 Bereitschaftspolizeihundertschaft, eine Einsatzhundertschaft der Bereitschaftspolizei
 Bibliotheca Philosophica Hermetica, eine der größten Literatursammlungen von Geheimlehren
 Botanico-Periodicum-Huntianum, ein Verzeichnis botanischer Zeitschriften mit Standardabkürzungen
 Bank BPH, ein polnisches Unternehmen
 Brandenburg-Preußisches Hausarchiv

Abkürzung